Die St. Petersburg Open 2016 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. September 2016 in Sankt Petersburg stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Metz die Moselle Open gespielt, die genau wie die St. Petersburg Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger waren im Einzel Milos Raonic sowie im Doppel das Duo Treat Huey und Henri Kontinen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 923.550 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 986.380 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 17. und 18. September 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Sankt Petersburg